Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel US National Indoor Tennis Championships) van 2013 vond plaats van 17 tot en met 23 februari 2013 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de twaalfde, tevens laatste, editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2013. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Sofia Arvidsson was als tweede geplaatst. In de tweede ronde werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, de Belgische Kirsten Flipkens, bereikte de kwartfinale. Na een, in de tiebreak, gewonnen eerste set, moest zij vervolgens haar meerdere erkennen in de als zevende geplaatste Slovaakse Magdaléna Rybáriková.

De ongeplaatste Marina Erakovic uit Nieuw-Zeeland, die vorig jaar in Memphis al in de finale stond (maar net naast de titel greep) sleepte dit jaar haar eerste WTA-titel in de wacht. Ze won in de finale van de als derde geplaatste Duitse Sabine Lisicki, die na een verloren eerste set wegens buikklachten de strijd moest staken.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De Tsjechische titelverdedigsters Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká waren als eerste geplaatst. Zij kwamen evenwel niet voorbij de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Kristina Mladenovic en Galina Voskobojeva won het toernooi. Ze bereikten zonder setverlies de finale – daarin versloegen zij het ongeplaatste Zweedse koppel Sofia Arvidsson en Johanna Larsson, weer in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Française Mladenovic had daarnaast al drie dubbelspeltitels met andere partners; de Kazachse Voskobojeva eveneens drie.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Memphis 2013
Memphis